Faltdisplay steht für:
 Messebau #Koffer-Displays
 Display eines faltbaren Handys, siehe Klapphandy #Comeback